

Toponyme 
 Alta Rocca peut désigner :
 une microrégion de l'intérieur de la Corse-du-Sud
 un secteur du Parc naturel régional de Corse

Mais aussi :
 un regroupement économique d'une communauté de communes de la Corse-du-Sud